xke – codice ISO 639-3 della lingua kereho-uheg